Mario Alberto Yepes Díaz (n. 13 ianuarie 1976, Cali, Columbia) este un fost fotbalist columbian care a evoluat pe postul de fundaș.

Statistici carieră

Internațional

Note

Legături externe
 MarioYepes.co 

Nașteri în 1976
Columbieni în viață
Fotbaliști columbieni
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014